Hinde & Dauch Paper Co. bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hinde & Dauch Paper Co. (409 W. Water St., Sandusky, Ohio), NRHP-ID: 82001406
 Hinde & Dauch Paper Co. (401 W. Shoreline Dr., Sandusky, Ohio), NRHP-ID: 82001407
 Hinde & Dauch Paper Co. (407 Decatur St., Sandusky, Ohio), NRHP-ID: 82001408